Krakauer Poort (Lublin), een stadspoort in de Poolse stad Lublin
 Krakauer Poort (Warschau), een voormalige stadspoort in de Poolse stad Warschau
 Krakauer Poort (Żory), een voormalige stadspoort in de Poolse stad Żory
 Krakauer Poort (Szydłów),een voormalige stadspoort in de Poolse plaats Szydłów
 Krakauer Poort (Klein-Polen), een streek in Woiwodschap Klein-Polen
 Krakauer Poort (Dolina Prądnik), een rotspartij in het  Nationaal Park Ojców